Championnat des Comores (2009) była 30. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Komorach. Tytułu nie obroniła drużyna Étoile d'Or Mirontsy. Nowym mistrzem Komorów został zespół Apache Club Mitsamiouli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Championnat des Comores

Bibliografia 

2009 w piłce nożnej